Тепанко де Лопез има више значења:

 Општина Тепанко де Лопез (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепанко де Лопез (Тепанко де Лопез, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепанко де Лопез, Санта Ана ла Реал (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику